{{Конкурс красоты 
| Фото             = Jamie Herrell (Miss Philippines Earth 2014 ).jpg
| Описание_фото    = Джеми Хэррелл, победительница Мисс Земля 2014
| Победитель       = Джеми Хэррелл
| Страна           = | Дата             = 29 ноября, 2014 года
| Ведущие          = 
| Интервал-акт     = Джейк Зайрус
| Количество стран = 85
| Итоговых мест    = 16
| Место проведения = Университет Филиппинс, Кесон-Сити, Филиппины
| Телеканал хозяев = 
| Дебютировали     = 
| Отказались       = 
| Вернулись        = 
| Предыдущий       = 2013
| Следующий        = 2015
}}Мисс Земля 2014 () — 14-й ежегодный конкурс красоты, проводился 29 ноября 2014 года в Университет Филиппинс, Кесон-Сити, Филиппины. Победительнице стала Джеми Хэррелл, представительница Филиппин. 85 конкурсанток участвовали в конкурсе.

 Результаты 
Победительницы конкурса Мисс Земля 2014:

 Специальные награды 

 Основные награды 

 Медальный зачёт 

 Соревнования 

 Заключительные телепередачи: результаты 

 Примечание 

 Дебют 
   Вернулись 

 Последний раз участвовали в 2001 году:
  Последний раз участвовали в 2007 году:
  Последний раз участвовали в 2010 году:
   Последний раз участвовали в 2011 году:
   Последний раз участвовали в 2012 году:
       Отказались 
                    Обозначения 

 Замены 
      Участие в других конкурсах красоты 
Участницы, участвовавшие в конкурсах красоты:

Мисс Вселенная
 2013:  — Paulina Malulu
 2014:  — Nale Boniface
Мисс Мира
 2013:  — Elba Fahsbender
 2013:  — Andreea Chiru
 2013:  — Paulina Malulu
 2011:  — Esonica Veira (топ-15)
Мисс Интернешнл
 2013:  — Andrea Neu (топ-15)
 2012:  — Paulina Malulu (топ-15)
 2011:  — Tugsuu Idersaikhan (2-я вице-мисс)
Мисс Супранешнл
 2013:  — Esonica Veira (4-я вице-мисс)
Miss Grand International
 2013:  — Talisa Wolters (топ-20)
 2013:  — Shanzay Hayat (топ-20)
 2013:  — Sendy Cáceres

Top Model of the World
 2015:  — Akisha Albert (TBA)
World Miss University
 2014:  — Georgina Gonzalez
Miss Asia Pacific World
 2014:  — Shanzay Hayat (топ-15)
Miss Global Teen
 2010:  — Mayté Brito (победительница)
Miss Pan American International
 2013:  — María José Maza (победительница)
Miss Global International
 2012:  — Nicole Gaelebale
Miss Teen Face of Beauty International
 2012: ' — Cynthia Loewen (2-я вице-мисс)''

Международное вещание 

Примечания

  Webcast Partner and bringing Live Chat Updates from the Venue. The replay of Miss Earth 2014 full show will be uploaded via Rappler’s official YouTube channel.
  Delayed Telecast on November 30, 2014 (10:00 a.m. Philippine Standard Time)
  Is an American Spanish language broadcast television network that is owned by Univision Communications. The network’s programming is aimed at Hispanic and Latino Americans in the United States.

См. также 
 Мисс Вселенная 2014
 Мисс Интернешнл 2014
 Мисс Мира 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Miss Earth Foundation
 Участницы Мисс Земля 2014
 Победительницы Мисс Земля 2014
 Мисс Земля 2014 Related News

Мисс Земля
События 29 ноября
Ноябрь 2014 года
2014 год на Филиппинах
Кесон-Сити